Рожде́ственское — село Казачинского района Красноярского края. Административный центр Рождественского сельсовета. В 1625 году по просьбе – челобитье игуменьи Енисейского женского монастыря Ефросиньи Племянниковой к Енисейскому воеводе Хрипунову была пожалована землица для прокормления старец (монашенок) по р. Черной. Деревня, где обосновались монастырские приказчики, управлявшие землями, называлась, как и всюду было принято, Монастырщиной, т.е. собственностью монастыря. Позднее деревня стала называться Рождественской – по церкви Рождества, поставленной там, где собственно, и зародилось хлебопашество Приенисейского края.

Население 

 Гендерный состав.
 Мужчин — 445 чел. 47,7 %
 Женщин — 487 чел. 52,3 %

Уличная сеть 
 ул. Молодёжная
 ул. Ленина
 ул. Кирова
 ул. Пушкина
 ул. Гагарина

Достопримечательности 
В селе воздвигнут обелиск, в память о погибших красногвардейцах в годы Гражданской войны 1918—1920 гг.

Примечания 

Населённые пункты Казачинского района